Globidonta – klad krokodyli z grupy Alligatoroidea. Został nazwany w 1999 roku przez Christophera Brochu. Według definicji filogenetycznej przedstawionej wówczas przez autora, grupa ta obejmuje wszystkie krokodyle bliżej spokrewnione z aligatorem amerykańskim niż z Diplocynodon ratelii. Pierwsi przedstawiciele Globidonta pojawili się w kampanie i już wówczas byli bardzo zaawansowani. W późnej kredzie i trzeciorzędzie mieli krótkie, szerokie pyski oraz powiększone zęby z przodu szczęk. Cechy te sugerują, że pod względem ekologii wczesne Globidonta różniły się od współczesnych kajmanów i aligatorów – niektórzy naukowcy uważają, że były przystosowane do odżywiania się zwierzętami chronionymi przez twarde muszle.

 Kladogram Globidonta według Brochu (2003)

Przypisy 

Krokodyle